Thiago ou Tiago est un prénom considéré comme la forme lusophone du français Jacques.

Personnages célèbres :
 Thiago Alcántara, footballeur espagnol du Bayern Munich, né en 1991.
 Thiago Almada, footballeur argentin, né en 2001.
 Thiago Ribeiro, footballeur brésilien, né en 1986.
 Tiago Cardoso, footballeur portugais, né en 1981.
 Thiago Motta, footballeur italo-brésilien, né en 1982.
 Thiago Silva, footballeur brésilien, né en 1984
 Severo Tiago, footballeur portugais, né en 1903 et mort à une date inconnue.

Prénom masculin